Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Piekarczyk − polski satyryk i kabareciarz
 Marek Piekarczyk − polski wokalista i autor tekstów
 Natalia Piekarczyk − polska siatkarka
 Paweł Piekarczyk − polski artysta wykonujący poezję śpiewaną 
 Piotr Piekarczyk − polski piłkarz i trener